La Députation générale d'Aragon ou gouvernement d'Aragon (Diputación General de Aragón en espagnol) est l'instance exécutive de la communauté autonome d'Aragon. Il représente le pouvoir exécutif de la communauté et son siège principal se trouve dans la Real Casa de la Misericordia à Saragosse, un bâtiment également appelé "El Pignatelli". Il a son origine historique dans la Diputación del General del Reino de Aragón ou Generalidad de Aragón, en vigueur entre 1364 et 1708, et dont l'origine se trouve dans les Cortes de 1188. Il comprend le président, les vice-présidents éventuels et les conseillers (consejeros).

La Députation actuelle a été créée en 1983, après approbation du statut d'autonomie correspondant.

Composition 
Son président est élu par les Cortès d'Aragon et nommé par le roi d'Espagne. Le président exerce la représentation suprême de l'Aragon et la représentation ordinaire de l'État sur ce territoire. Il préside le gouvernement d'Aragon et dirige et coordonne son action. Les membres de la députation générale portent  le titre de  (). Ils sont nommés par le président, certains pouvant porter le titre de vice-président.

Liste des présidents

Notes et références

Annexes

Sources

Articles connexes 
 Cortes d'Aragón
 Président d'Aragón
 Aragón

Lien externe 
 Site officiel du gouvernement d'Aragon   

Politique en Aragon